Finsko na zimních olympijských hrách startuje od roku 1924. Toto je přehled účastí, medailového zisku a vlajkonošů na dané sportovní události.

Přehled účastí 

Finsko na olympijských hrách
Země na zimních olympijských hrách